Свинина — м'ясо з розібраних туш свійських свиней
 Свинина — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область, Росія
 Свинина по-алентежськи - страва португальської кухні.
 Свинино - присілок у Вологодська область